La República de Sudáfrica es un país ubicado en el extremo sur de África; este término también puede hacer referencia a:

 República Sudafricana (1857–1900), país desaparecido en África.
 Unión Sudafricana (1910–1961), país predecesor del que actualmente se denomina Sudáfrica.
 África austral, parte sur del continente africano, e integrada tanto por Sudáfrica como por otros varios Estados del cono sur africano.